Ненад Зимонич и Даниэль Нестор — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Арно Клеман и Микаэль Льодра — не принимали участия в соревнованиях.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
 ''' Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Титул)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам (Четвертьфинал)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Первый раунд)
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Первый раунд)
  Мартин Дамм /  Павел Визнер (Первый раунд)
  Арно Клеман /  Микаэль Льодра (Отказ)  Йонас Бьоркман /  Кевин Ульетт (Финал)

<ol start="9">
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес ''(Полуфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский ''(Первый раунд)
  Джефф Кутзе /  Уэсли Муди ''(Второй раунд)
  Марсело Мело /  Андре Са ''(Третий раунд, отказ)
  Франтишек Чермак /  Джордан Керр ''(Третий раунд)
  Максим Мирный /  Джейми Маррей ''(Третий раунд)
  Кристофер Кас /  Рогир Вассен ''(Третий раунд)
  Жюльен Беннето /  Николя Маю ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые